Опиумная война может означать:

 Опиумные войны в Китае — две войны XIX века, инициированные Великобританией и Францией против императорского Китая:
 Первая Опиумная война (1840—1842)
 Вторая Опиумная война (1856—1860)
 Опиумная война (1967) — трёхстороннее столкновение на реке Меконг, в Золотом Треугольнике, на стыке границ Бирмы, Таиланда и Лаоса.
 Опиумная война (фильм, 1997) (鸦片战争, Yāpiàn Zhànzhēng) — японо-китайская киноэпопея 1997 года о событиях британо-китайского военного конфликта (Опиумной войны 1840—1842).
 Опиумная война (фильм) — афганский фильм 2008 года, снятый режиссёром Сиддиком Бармаком.